

Anno 
 234 o 234 a.C.

Codici 
 234 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Coddenham Observatory, nel Suffolk, in Inghilterra

Matematica 
 234 – numero